Эме Шарль Лашом (; ,  — , ) — франко-американский пианист и композитор.

Окончил Парижскую консерваторию (1889), ученик Жоржа Матиа и Шарля Вильфрида де Берио. В том же году дебютировал с Оркестром Колонна.

С 1893 г. на протяжении не менее чем двух десятилетий жил и работал в США. Дебютировал как пианист в нью-йоркской постановке балета Андре Вормзера «Блудный сын». В 1894 году принял участие в большом американском гастрольном туре группы известных исполнителей, в которую вошли Эжен Изаи, Анри Марто, Жан Жерарди и Макс Бендикс; в 1897 году сопровождал в гастрольной поездке Акилле Риварде. В 1894 году Лашом дебютировал в Нью-Йорке как балетный композитор. В 1896 году он возглавил музыкальную школу в городе Ютика. В 1898 г. записал на фонограф ряд пьес Бетховена, Шопена, Годара, Листа и Дебюсси. В 1899 г. с музыкой Лашома состоялась нью-йоркская постановка «Затонувшего колокола» Герхарта Гауптмана. В первое десятилетие XX века Лашом написал музыку для нескольких оперетт и театральных постановок на разных нью-йоркских сценах, а также разнообразные танцевальные пьесы; наибольшей известностью пользовались оперетта «Мадмуазель Улыбка» (; 1906) и комическая опера «Мадам Мальбрук» (; 1909, либретто Люсьена Метиве).

Примечания

Ссылки 
 Why do so many musicians have long hair?: Беседа с Э. Лашомом // The Strad, June 1897.

Пианисты Франции
Композиторы Франции
Академические музыканты Франции